Istok kan syfta på:

Geografi

Bulgarien 

 Istok (vattendrag i Bulgarien), Blagoevgrad,

Kosovo 

 Komuna e Istogut, kommun, 
 Istok, ort,